Les élections municipales dans les Hauts-de-Seine ont eu lieu les  et .

Jusqu'alors élus au scrutin majoritaire plurinominal et au suffrage universel direct, les conseils municipaux des communes de plus de  habitants voient l'introduction de la prime majoritaire après la modification des articles L260 à L262 du Code électoral le .

Maires sortants et maires élus 
À l'issue du scrutin, on assiste à un recul important de la gauche et en premier lieu, du Parti communiste : le PCF perd ainsi Châtillon, Levallois-Perret et Sèvres, où le maire sortant était entré en dissidence avec le parti. Pire, les communistes vont être aussi défaits quelques mois plus tard à Antony à l'issue d'une élection partielle remportée par le RPR Patrick Devedjian. Quant au Parti socialiste, il est lui aussi en recul avec la perte de Suresnes, là encore au profit d'un candidat RPR.

Le Rassemblement pour la République est le grand gagnant du scrutin en devenant le deuxième parti des Hauts-de-Seine et en dépassant les communistes. La droite se renforce en remportant par ailleurs Marnes-la-Coquette et Ville-d'Avray où les maires sortants sans étiquette ne se représentaient pas.

Résultats en nombre de maires

Résultats par commune

Antony 	
 Maire sortant : André Aubry (PCF)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PSU, 14 PCF, 13 PS, 2 MRG, 3 Écol., 3 UDF, 4 RPR, 4 DVD.
 Maire élu : André Aubry (PCF)

N. B. : ce scrutin – et donc la réélection du communiste André Aubry – est annulé par le Conseil d'État en raison de fraudes (cf. Élection municipale partielle de 1983 à Antony) et l'élection partielle qui suit voit la victoire de la liste d'union de l'opposition conduite par Patrick Devedjian.

Asnières-sur-Seine 	
 Maire sortant : Michel Maurice-Bokanowski (RPR)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 3 PCF, 5 PS, 15 UDF, 18 RPR, 8 DVD.
 Maire élu : Michel Maurice-Bokanowski (RPR)

Bagneux 	
 Maire sortant : Henri Ravera (PCF)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 22 PCF, 12 PS, 1 DVG, 3 UDF, 5 RPR.
 Maire élu : Henri Ravera (PCF)

Bois-Colombes 	
 Maire sortant : Émile Tricon (RPR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PCF, 3 PS, 7 UDF, 11 RPR, 13 DVD.
 Maire élu : Émile Tricon (RPR)

Boulogne-Billancourt 	
 Maire sortant : Georges Gorse (RPR)
 55 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PCF, 5 PS, 21 UDF, 23 RPR, 4 DVD.
 Maire élu : Georges Gorse (RPR)

Châtenay-Malabry 	
 Maire sortant : Jean Vons (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PSU, 8 PCF, 15 PS, 3 DVG, 3 UDF, 3 RPR, 2 DVD.
 Maire élu : Jean Vons (PS)

Châtillon 	
 Maire sortant : Jacques Le Dauphin (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 4 PCF, 3 PS, 1 DVG, 9 UDF, 7 RPR, 11 DVD.
 Maire élu : Jean-Pierre Schosteck (RPR)

Clamart 	
 Maire sortant : Jean Fonteneau (UDF-CDS)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 3 PCF, 4 PS, 14 UDF, 12 RPR, 10 DVD.
 Maire élu : Jean Fonteneau (UDF-CDS)

Clichy 	
 Maire sortant : Gaston Roche (PS), ne se représente pas
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PSU, 14 PCF, 18 PS, 3 UDF, 7 RPR.
 Maire élu : Jacques Delors (PS)

Colombes 
 Maire sortant : Dominique Frelaut (PCF)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 , 23 PCF, 13 PS, 1 MRG, 4 UDF, 5 RPR, 2 DVD.
 Maire élu : Dominique Frelaut (PCF)

Courbevoie 	
 Maire sortant : Charles Deprez (UDF-PR)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PCF, 4 PS, 15 UDF, 12 RPR, 12 DVD.
 Maire élu : Charles Deprez (UDF-PR)

Fontenay-aux-Roses 	
 Maire sortant : Jean Fournier (DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PCF, 4 PS, 1 DVG, 15 UDF, 13 RPR.
 Maire élu : Jean Fournier (DVD)

La Garenne-Colombes 	
 Maire sortant : Max Catrin (CNIP)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PCF, 3 PS, 6 UDF, 7 RPR, 17 DVD.
 Maire élu : Max Catrin (CNIP)

Gennevilliers 	
 Maire sortant : Lucien Lanternier (PCF)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 24 PCF, 7 PS, 5 DVG, 3 UDF, 4 RPR.
 Maire élu : Lucien Lanternier (PCF)

Issy-les-Moulineaux 	
 Maire sortant : André Santini (UDF-PSD)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 3 PCF, 4 PS, 1 DVG, 18 UDF, 10 RPR, 7 DVD.
 Maire élu : André Santini (UDF-PSD)

Levallois-Perret 	
 Maire sortant : Parfait Jans (PCF)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 7 PCF, 3 PS, 1 MRG, 7 UDF, 19 RPR, 8 DVD.
 Maire élu : Patrick Balkany (RPR)

Malakoff 	
 Maire sortant : Léo Figuères (PCF)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 22 PCF, 6 PS, 4 DVG, 3 UDF, 3 RPR, 1 DVD.
 Maire élu : Léo Figuères (PCF)

Meudon 	
 Maire sortant : Gilbert Gauer (UDF-PR)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PCF, 5 PS, 1 Écol., 13 UDF, 11 RPR, 11 DVD.
 Maire élu : Gilbert Gauer (UDF-PR)

N. B. : Gilbert Gauer meurt quelques semaines après sa réélection et son premier adjoint Henry Wolf lui succède.

Montrouge 	
 Maire sortant : Henri Ginoux (CNIP)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PCF, 5 PS, 11 UDF, 7 RPR, 14 DVD.
 Maire élu : Henri Ginoux (CNIP)

Nanterre 	
 Maire sortant : Yves Saudmont (PCF)
 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 , 27 PCF, 12 PS, 3 DVG, 4 UDF, 2 RPR, 4 DVD.
 Maire élu : Yves Saudmont (PCF)

Neuilly-sur-Seine 	
 Maire sortant : Achille Peretti (RPR)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PS, 1 DVG, 9 UDF, 15 RPR, 22 DVD, 1 .
 Maire élu : Achille Peretti (RPR)

N. B. : Achille Peretti meurt d'une crise cardiaque le  et quinze jours plus tard, Nicolas Sarkozy lui succède.

Le Plessis-Robinson 	
 Maire sortant : Robert Gelly (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 18 PCF, 10 PS, 1 UDF, 5 RPR, 1 DVD.
 Maire élu : Robert Gelly (PCF)

Puteaux 	
 Maire sortant : Charles Ceccaldi-Raynaud (RPR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PCF, 3 PS, 13 UDF, 10 RPR, 12 DVD.
 Maire élu : Charles Ceccaldi-Raynaud (RPR)

Rueil-Malmaison 	
 Maire sortant : Jacques Baumel (RPR)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 3 PCF, 4 PS, 9 UDF, 19 RPR, 14 DVD.
 Maire élu : Jacques Baumel (RPR)

Saint-Cloud 	
 Maire sortant : Jean-Pierre Fourcade (UDF-PR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PCF, 2 PS, 11 UDF, 11 RPR, 10 DVD.
 Maire élu : Jean-Pierre Fourcade (UDF-PR)

Sceaux 	
 Maire sortant : Erwin Guldner (UDF-CDS), ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PCF, 4 PS, 16 UDF, 11 RPR, 1 DVD.
 Maire élu : Pierre Ringenbach (UDF-CDS)

Sèvres 	
 Maire sortant : Roger Fajnzylberg (PCF diss.)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 diss. PCF, 5 PS, 2 DVG, 16 UDF, 7 RPR, 4 DVD.
 Maire élu : Jean Caillonneau (UDF-CDS)

Suresnes 	
 Maire sortant : Robert Pontillon (PS)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 3 PCF, 4 PS, 2 DVG, 14 UDF, 13 RPR, 3 DVD.
 Maire élu : Christian Dupuy (RPR)

Vanves 	
 Maire sortant : Gérard Orillard (RPR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PCF, 4 PS, 9 UDF, 13 RPR, 7 DVD.
 Maire élu : Gérard Orillard (RPR)

Villeneuve-la-Garenne 	
 Maire sortant : Roger Prévot (UDF-CDS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PCF, 1 PS, 1 DVG, 4 UDF, 3 RPR, 24 DVD.
 Maire élu : Roger Prévot (UDF-CDS)

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 1983
 Liste des communes des Hauts-de-Seine

Hauts-de-Seine
Municipales, 1983